Guigui peut faire référence à:

Toponyme 
 Guigui, une commune du Burkina Faso

Patronymes 
 Joëlle Guigui, actrice française

Autres 
 Guigui, album de Michel Jonasz
 Cyborgs de Dragon Ball#Giru